Хеммерле () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Хеммерле, Алессандро (род. 1993) — австрийский сноубордист.
 Хеммерле, Йонас (род. 1998) — немецкий актёр. 
 Хеммерле, Элиза (род. 1995) — австрийская гимнастка.